Morton Memorial Library ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Morton Memorial Library (Dutchess County, New York), ID-Nr. 87001089
 Morton Memorial Library (Ulster County, New York), ID-Nr. 97000119